Koischwitz ist 

 der deutsche Name von Koskowice bei Liegnitz, Woiwodschaft Niederschlesien 

Koischwitz ist der Familienname folgender Personen: 

 Otto Koischwitz (1902–1944), deutscher Literaturwissenschaftler
 Brigitte Koischwitz (* 1943), deutsche Malerin, Autorin und Schauspielerin